Avola (gemeente), een Italiaanse gemeente.
 Avola (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk.